jbe – codice ISO 639-3 della lingua giudeo-berbera